San Joaquin eller San Joaquín kan syfta på:

Bolivia 

 San Joaquin (flygplats),

Chile 

 San Joaquín kommun, Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,

Colombia 

 San Joaquín kommun, Colombia, 
 San Joaquín, Colombia,

Filippinerna 

 San Joaquin, Iloilo, Västra Visayas, Province of Iloilo,

Honduras 

 San Joaquín, Honduras, Departamento de Copán,

Mexiko 

 San Joaquín, Tuxtla Chico, 
 San Joaquín, Nuevo León, Galeana, 
 San Joaquín, Valle de Santiago, 
 San Joaquín, Colima, Cuauhtémoc, 
 San Joaquín kommun, Mexiko, 
 San Joaquín, Atotonilco el Alto, 
 San Joaquín, Pantelhó, 
 San Joaquín, Zapotlanejo, 
 San Joaquín, Tierra Blanca, 
 San Joaquín, Chiapa de Corzo, 
 San Joaquín, Silao de la Victoria, 
 San Joaquín, Michoacán de Ocampo, La Piedad,

USA
 San Joaquin Valley – en dal i Kalifornien
 San Joaquin River – flod i Kalifornien